Mwea steht für folgende Orte:

 Mwea (Nauru), Ort in Nauru

Mwea ist der Familienname folgender Personen:
 Lataisi Mwea (* 2000), kiribatischer Leichtathlet